«Изнутри» — телефильм, 13-я серия второго сезона сериала «За гранью возможного».
 «Изнутри» — седьмой студийный альбом российского рок-музыканта Найка Борзова.
 «Изнутри» — фильм ужасов режиссёра Фидона Папамайкла, снятый им в 2008 году.
 «Изнутри» — фильм 2011 года, в главной роли — Оливия Уайлд.